Línea 73 puede referirse a:

 Línea 73 de autobuses de Barcelona.
 Línea 73 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 73 de autobuses de Madrid.
 Línea 73 de Media Distancia de Renfe Operadora.